Cardioglossa är ett släkte av groddjur. Cardioglossa ingår i familjen Arthroleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Cardioglossa